Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 2012 spelades i Namibia mellan 28 oktober och 11 november 2012. Turneringen vanns av värdnationen  som i finalen besegrade  med 4–0.

Kvalificerade nationer

 (värdnation)

Grupppel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 BBC.com
 Rsssf.com

Referenser

2012
Fotboll i Ekvatorialguinea
Fotbollsåret 2012
2012 i Ekvatorialguinea